Henry Goüin peut désigner : 
 Henri Jacques Goüin-Moisant (1758-1823), un banquier et homme politique français ;
 Henry Goüin (1782-1861), un banquier, archéologue et collectionneur français ;
 Henry Goüin (1900-1977), un industriel, mélomane et mécène français.